Lega Comunista Rivoluzionaria (Ligue communiste révolutionnaire) – partito politico francese
Lega comunista rivoluzionaria IV internazionale – movimento politico italiano